Weihmühle ist der Ortsname von

 Weihmühle (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Weihmühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern